«Resurrection» puede referirse a:

 Resurrección, acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida.

Cine y televisión 
 Resurrection (1909), película de D.W. Griffith estrenada en el año 1909.
 Resurrection (1927), película muda dirigida por Edwin Carewe estrenada en el 1927.
 Resurrection (1980), película dirigida por Daniel Petrie, protagonizada por Ellen Burstyn.
 Resurrection (1999), película.
 Resurrection (1996), episodio de la serie de televisión The Outer Limits.
 Tupac: Resurrection (2003), documental sobre la vida y muerte del rapero Tupac Shakur.
 Resurrection (2014-2015), serie de televisión estrenada en 2014 y finalizada en 2015.

Música 
Banda
 Resurrection (f.1990), banda de death metal de Estados Unidos.
Álbumes
 Resurrection (2007), álbum de Chimaira.
 Resurrection (n/d), álbum de Chris Pérez.
 Resurrection (n/d), álbum de Common.
 Resurrection (n/d), álbum de Criminal Nation.
 Resurrection (n/d), álbum de Dungeon.
 Resurrection (n/d), álbum de East 17.
 Resurrection (n/d), álbum de Fear Factory.
 Resurrection (n/d), álbum de Galneryus.
 Resurrection (n/d), álbum de Geto Boys.
 Resurrection (n/d), álbum de Godgory.
 Resurrection (1999), álbum de The Mission.
 Resurrection (n/d), álbum de Play Dead.
 Resurrection (n/d), álbum de Possessed.
 Resurrection (2014), álbum de Anastacia.
 Resurrection (2000), décimo álbum de estudio de la banda de heavy metal, Venom.
 Resurrection (2000), álbum de Halford.